Salnau steht für:

 Salnau (Gemeinde Ulrichsberg), Ortschaft der Marktgemeinde Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Želnava, Gemeinde in der Region Südböhmen, Republik Tschechien, deutsch Salnau